Химна Султаната Омана се зове al-Salām al-Sultānī (). Она је посвећена султану Кабусу, садашњем владару султаната.

Текст

Референце

Спољашње везе 

 Oman: Nashid as-Salaam as-Sultani - Аудио верзија државне химне Омана, са информацијама и текстом
 Инструментално извођење химне "Nashid as-Salaam as-Sultani" у RealAudio програму
 Вокално извођење химне "Nashid as-Salaam as-Sultani" у MP3 формату

Оман
Оман